

Patronyme 

 Agnes Robertson Moorehead (1900-1974), actrice américaine ;
 Alexander Hamilton Robertson (1848-1913), joueur écossais de rugby ;
 Alice Mary Robertson (1854-1931), femme politique américaine ;
 
 Anne Charlotte Robertson (1949-2012), cinéaste américaine ;
 Archie Robertson (1929-1978), footballeur écossais ;
 Alvin Robertson (1962-), joueur de basket-ball ;
Azhy Robertson (2010-), acteur américain ;
 Brenda Robertson (1929-2020), femme politique canadienne ;
 Brian James (né Brian Robertson en 1950-), guitariste de punk rock britannique ;
 Brian Robertson dit Robbie le Picte (1948-), militant politique écossais ;
 Britt Robertson, (1990-), actrice américaine ;
 
 Bryan Robertson (1925-2002), commissaire anglais d'expositions d'art contemporain.
 Chris Robertson (1978-), joueur de squash australien ;
Clementina Robertson (1795-1853), miniaturiste irlandaise ;
 Clark Robertson (1993-), footballeur écossais ;
 Cliff Robertson (1923-2011), acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Colin Robertson (1906-1980), auteur britannique de roman policier et de roman d'espionnage ;
 Conrad Robertson (1957-), champion olympique d'aviron néo-zélandais ;
 Dale Robertson (1923-2013), acteur américain ;
 
 Dennis Robertson (1890-1963), économiste anglais ;
  (1956-), homme politique écossais ;
 Douglas Argyll Robertson (1837-1909), chirurgien ophtalmologiste écossais ;
 Diane Robertson (1960-1993), artiste plasticienne innue ;
 Edmund Robertson, 1 baron Lochee (1845–1911), avocat, universitaire et homme politique écossais.
 Edmund Robertson (1943-), mathématicien écossais ;
Elizabeth Robertson (1957-), généticienne britannique ;
 
 
 Grace Robertson (1930-2021), photographe britannique ;
 Hannah Robertson (2004-), nageuse sud-africaine ;
 Howard Percy Robertson (1903-1961), mathématicien américain ;
  (1947-), poète américain ;
  (1888-1963), architecte britannique ;
 
 Jake Robertson (1989-), athlète néo-zélandais ;
 
 James Despencer-Robertson (1886-1942), homme politique britannique ;
 Jeannie Robertson (1908-1975), chanteuse traditionnelle écossaise ;
 Jennie Smillie Robertson (1878-1981), chirurgienne canadienne ;
 Jill Robertson (née en 19??), réalisatrice et productrice britannique ;
 
 Kaine Robertson (1980-), joueur de rugby à XV italien d'origine néo-zélandaise ;
 Karly Robertson (1989-), patineuse artistique britannique ;
 Kassius Robertson (1994-), joueur canadien de basket-ball ;
 Keith Robertson (1954-), joueur de rugby écossais ;
 
 Lloyd Robertson (1934-), animateur de radio canadien ;
 Marie Robertson (1952-), militante des droits des personnes LGBT canadienne ;
 Marie Robertson (1977-), actrice suédoise ;
Merle Greene Robertson (1913-2011), archéologue et chercheuse américaine ;
 
 Oscar Robertson (1938-), basketteur américain ;
 Pat Robertson (1930-), télévangéliste américain ;
 Patricia Robertson (1963-2001), aspirante astronaute américaine ;
 
 R.J. Robertson (1946-1994), scénariste et acteur américain ;
 Rae Robertson, pianiste écossais ;
 
 Robbie Robertson (1943-), compositeur, acteur, producteur et scénariste canadien ;
 Rocke Robertson (1912-1998), médecin et gestionnaire universitaire canadien ;
 Ronald Robertson (1937-2000), patineur artistique américain ;
 Rowan Robertson (1971-), musicien britannique ;
 Ryan Robertson (1976-), basketteur américain ;
 Scott Robertson (1974-), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Sean Robertson (1978-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sonia Robertson (1947-), joueuse de basket-ball et de hockey sur glace zimbabwéenne ;
 Sonia Robertson (1967-), artiste et commissaire innue du Québec ;
 Suze Robertson (1855-1922), peintre néerlandaise
 Thomas William Robertson (1829-1871), dramaturge anglais ;
 Willard Robertson (1886-1948), acteur américain ;
 William Robertson (1721-1793), historien écossais ;
William Wilcox Robertson (1825-1899), avocat de Montréal ;
 William Robertson (1860-1933), militaire anglais ;
 Zane Robertson (1989-), athlète néo-zélandais ; 
 Ziki Robertson, 11 baronne Wharton (1934-2000), photographe, mannequin et actrice britannique.

Pseudonyme 

 Étienne-Gaspard Robert dit Étienne Robertson (1764-1837), fantasmagore.

Toponyme 

 Robertson, une ville de Nouvelle-Galles du Sud en Australie,
 , un quartier de Brisbane au Queensland en Australie,
 Robertson, une ville d'Afrique du Sud.
 Lac Robertson, un plan d'eau de Taschereau, dans la MRC Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
 Le Robertson Mountain Site, un site archéologique américain situé dans le comté de Madison, en Virginie.
 Rivière Robertson, un cours d'eau de l’Île Stewart/Rakiura, dans le sud de la Nouvelle-Zélande.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme écossais